

Anno 
 890 o 890 a.C.

Codici 
 890 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di JCPM Tone Station, nella Prefettura di Ibaraki, del Giappone

Matematica 
 890 – numero